Lemon Drop steht für:

 Lemon drop, ein Zitronenbonbon
 Lemon Drop (Cocktail), ein Cocktail auf Vodka-Basis
 Lemon Drop (Pflanze), eine Chilisorte
 Vintage V100MRPGM Lemon Drop, eine E-Gitarre